Troillet est un nom de famille originaire de la commune de Bagnes et notamment porté par :

  (né en 1981), sportif de ski-alpinisme valaisan ;
 Jean Troillet (né en 1948), alpiniste canado-suisse ;
 Marie Troillet (née en 1983), sportive de ski-alpinisme valaisanne ;
 Maurice Troillet (1880-1961), homme politique valaisan.